Michael Kelly kan henvise til flere personer:

 Michael Kelly (sanger) (også Michael O’Kelly; 1762–1826), irsk operasanger (tenor), komponist og skuespiller
 Michael Kelly (skytte) (1872 - 1923) - amerikansk skytte og OL-guldvinder
 Michael Kelly (skuespiller) (født 1969) - amerikansk skuespiller
 Michael Patrick Kelly (født 1977) - irisk-amerikansk sanger musiker og komponist

Se også
 Mike Kelley (1954–2012), amerikansk sanger m.v.